Běla kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Bjala (ort), Varna, Obsjtina Bjala,

Tjeckien 

 Rohovládova Bělá, ort, Pardubice, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar